Кальгъярви, Кяльгъярви — озеро на территории Паданского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,1 км², площадь водосборного бассейна — 127 км². Располагается на высоте 147,9 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

В юго-восточную оконечность озера впадает безымянный водоток, вытекающий из озера Пизанца. Из северо-западной оконечности вытекает также безымянный водоток, впадающий в Кяткиозеро через которое протекает река Сонго, которая далее течёт через озёра Тумасозеро, Унутозеро и Сонго, и впадает в озеро Селецкое.

В озере расположено не менее четырёх безымянных островов различной площади.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001111102000007437.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Сонго
Озёра Медвежьегорского района